Masur ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Grigorjewitsch Masur (1913–2005), sowjetischer Ringer
 Carolin Masur (* 1966), deutsche Opernsängerin
 Daniel Masur (* 1994), deutscher Tennisspieler
 Dsjanis Masur (* 2000), belarussischer Radrennfahrer
 Gerhard Masur (1901–1975), deutscher Historiker
 Harold Q. Masur (1909–2005), US-amerikanischer Jurist und Schriftsteller
 Howard Masur (* 1949), US-amerikanischer Mathematiker
 Ken-David Masur (* 1977), amerikanischer Dirigent
 Kurt Masur (1927–2015), deutscher Dirigent
 Norbert Masur (1901–1971), Unterhändler des Jüdischen Weltkongresses am Ende des Zweiten Weltkriegs
 Richard Masur (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Stephan Masur (* 1971), deutscher Artist und Komiker
 Wadym Masur (* 1998), ukrainischer Eishockeyspieler
 Wally Masur (* 1963), australischer Tennisspieler
 Wiktorija Masur (* 1994), ukrainische rhythmische Sportgymnastin 
 Wladyslaw Masur (* 1996), ukrainischer Weitspringer

Siehe auch:
 Masuhr
 Mazur
 De Masure